Tanis (Egypte), een stad in Egypte
Tanis (Manche), een gemeente in het Franse departement Manche
Gökmen Tanis, Nederlands terrorismeveroordeelde van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

Johannes Paulus (Hans) Tanis (1961), Nederlands bestuurder en SGP-politicus